Такмичење у дисцицлини скијашког трчања спринт појединачно за мушкарце на Зимским олимпијским играма 2014. у Сочију, одржано је 11. фебруара 2014. на комплексу за скијашко трчање и биатлон Лаура у Красној Пољани, Краснодарском крај 60 км удаљеној од Сочија у Русији.

Титулу је бранио Никита Крјуков из Русије.

Систем такмичења 
Такмичење у спринту за мушкарце почиње са квалификацијама у којима сви скијаши стартују сваких 15 секунди на стази од 1,4 км. Најбољих 30 се квалификује за четвртфинале у којем се трчи у пет група са по шест такмичара. У полуфинале иду по два прволасирана из сваке групе и два по резултату. У полуфиналу се трчи у две групе, а по два прволасирана у групи и два по резултату иду у финале. Све фазе се одржавају истог дана.

Спринт се трчи наизменично са оба стила трчања. На Олимпијским играма у Сочију трчи се слободним стилом.

Земље учеснице 
У овој дисциплини учествовало је 86 такмичара из 40 земаља.

Сатница такмичења

Резултати

Квалификације 
Тридесет најбољих у квалификацијама су се пласирали у четвртфинале (КВ).

Четвртфинале 
У четвртфиналу је било пет група из којих су се по двојица првопласираних аутоматски пласирала у финале (КВ) и још двојица по резултату (кв).

Четвртфинале 1

Четвртфинале 2

Четвртфинале 3

Четвртфинале 4

Четвртфинале 5

Полуфинале 
У полуфиналу су биле две групе из којих су се по двојица првопласираних аутоматски пласирала у финале (КВ) и још двојица по постигнутом резултату (кв)..

Полуфинале 1

Полуфинале 2

Финале

Референце

Спољашње везе 
 Скијашко трчање на званичном сајту ЗОИ 2014 у Сочију.  
 Комлетни резултати на fis-ski.

Скијашко трчање на Зимским олимпијским играма 2014.